Euro Open by Nissan sezona 1999 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 1999.

Rezultati

Dirkači

1999 v športu
1999